Серитос има више значења:

 Серитос (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Серитос (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Серитос (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серитос (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серитос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серитос (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серитос (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серитос (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серитос (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серитос (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серитос (Сантијаго де Анаја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серитос (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серитос (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серитос (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Серитос (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Серитос, Тијерас Бланкас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Серитос (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Серитос (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Серитос (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Општина Серитос (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серитос (Серитос, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серитос (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Серитос, Серитос Бланкос (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Серитос (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Серитос, Ла Навидад (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Серитос (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серитос (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серитос (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серитос (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серитос (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику